EELV est un acronyme qui peut désigner :
 Europe Écologie Les Verts, parti politique écologiste français, membre français du Parti vert européen ;
 , un programme de lanceur spatial de l'Armée de l'Air américaine initié en 1995.